Rawa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rawa, administrativ by, Jawa Barat,

Irak 

 Rāwah, distriktshuvudort, Al-Anbar,

Polen 

 Rawa Mazowiecka (kommunhuvudort), Łódź vojvodskap, Powiat rawski, 
 Rawa (ort), Lublins vojvodskap, Powiat lubartowski, 
 Rawa (vattendrag), Schlesiens vojvodskap, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar